Naselja u Srbiji:
 Dušanovo (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Bačko Dušanovo, naselje u sastavu općine Subotica

Naselje na Kosovu:
 Dušanovo (Prizren, Kosovo), naselje u sastavu općine Prizren